Килиан (VII век) — игумен, католический святой, память 29 июля.

Св. Килиан, игумен монастыря Инишкалтра (Inishcaltra, Inis Cealtra), что в Ирландии, располагавшегося неподалёку от современного селения Маунтшаннон. Святой Киллиан составил житие св. Бригитты.

Ссылки 
 St. Kilian 
 Book of the Saints By Monks Benedictine Monks Published by Kessinger Publishing, 2003 ISBN 0766172694, 9780766172692 
Святые Ирландии
Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VII века